Amerikai Egyesült Államok
 Batesville (Alabama)
 Batesville (Arkansas)
 Batesville (Dél-Karolina)
 Batesville (Georgia)
 Batesville (Indiana)
 Batesville (Mississippi)
 Batesville (Missouri)
 Batesville (Ohio)
 Batesville (Texas)
 Batesville (Virginia)